Al-Hàkam I, emir omeia de Còrdova (796-822).
 Al-Hàkam II, califa omeia de Còrdova (961-976).
 Al-Hàkam ibn Ukkaixa (? - Sevilla, 1075), militar muladí andalusí.